Het ATP-toernooi van Rotterdam 2008 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2008) werd gespeeld van 18 tot 24 februari 2008. Het toernooi werd voor de 35e keer georganiseerd, er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Nederlandse evenementenaccommodatie Ahoy Rotterdam.

De winnaar van het toernooi werd de Fransman Michaël Llodra, die in de kwartfinale te sterk was voor Robin Haase en in de finale Robin Söderling klopte met 6-7, 6-3 en 7-6. Bij het dubbelspel won het duo Berdych-Toersoenov in de finale van het koppel Kohlschreiber-Joezjny.

De titelverdediger Michail Joezjny probeerde zijn titel te verdedigen, maar hij werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Serviër Janko Tipsarević. Publiektrekkers Lleyton Hewitt en Rafael Nadal werden al vroeg in het toernooi uitgeschakeld door de Italiaan Andreas Seppi. Raemon Sluiter had aangegeven dat dit zijn laatste toernooi op professioneel niveau zou zijn. Op de vrijdag voor de start van het toernooi werd bekend dat de, op dat moment, nummer drie van de wereld, Novak Đoković zich had afgemeld met griepverschijnselen. Ook Jo-Wilfried Tsonga (de verliezend finalist van de Australian Open 2008) meldde zich af voor het toernooi. Daardoor miste toernooidirecteur Richard Krajicek de finalisten van de afgelopen Australian Open, Novak Đoković en Jo-Wilfried Tsonga.

In de kwartfinales stonden geen geplaatste spelers meer, zij hadden allen in de eerste of de twee ronde verloren

Het toernooi van 2008 trok 104.960 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2008